Dit is een lijst van planetoïden 14301-14400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (14301) - || 5205 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14302) - || 5482 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14303) - || 1144 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14304) - || 3417 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14305) - || 3437 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14306) - || 4327 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14307) - || 4336 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14308) - || 5193 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (14309) Defoy || A908 SA || 22 september 1908 || J. Palisa
|-
| (14310) - || 1966 PP || 7 augustus 1966 || Boyden Observatory
|-
| (14311) - || 1971 UK1|| 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (14312) Polytech || 1976 UN2|| 26 oktober 1976 || T. M. Smirnova
|-
| (14313) Dodaira || 1976 UZ7|| 22 oktober 1976 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (14314) Tokigawa || 1977 DQ3|| 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (14315) Ogawamachi || 1977 EL5|| 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (14316) Higashichichibu || 1977 ES7|| 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (14317) Antonov || 1978 PC3|| 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (14318) - || 1978 SD3|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (14319) - || 1978 US5|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (14320) - || 1978 UV7|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (14321) - || 1978 VT9|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (14322) Shakura || 1978 YM || 22 december 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (14323) - || 1979 MV1|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (14324) - || 1979 MK6|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (14325) - || 1979 MM6|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (14326) - || 1980 BA || 21 januari 1980 || Harvard Observatory
|-
| (14327) Lemke || 1980 FE2|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (14328) - || 1980 VH || 8 november 1980 || E. Bowell
|-
| (14329) - || 1981 EY10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14330) - || 1981 EG21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14331) - || 1981 EC26|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14332) - || 1981 EX26|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14333) - || 1981 ED34|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14334) - || 1981 EE38|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14335) Alexosipov || 1981 RR3|| 3 september 1981 || N. S. Chernykh
|-
| (14336) - || 1981 UU29|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (14337) - || 1981 WJ9|| 16 november 1981 || Perth Observatory
|-
| (14338) Shibakoukan || 1982 VP3|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (14339) - || 1983 GU || 10 april 1983 || L. I. Chernykh
|-
| (14340) - || 1983 RQ3|| 2 september 1983 || H. Debehogne
|-
| (14341) - || 1983 RV3|| 4 september 1983 || H. Debehogne
|-
| (14342) Iglika || 1984 SL || 23 september 1984 || Bulgarian National Observatory
|-
| (14343) - || 1984 SM5|| 18 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (14344) - || 1985 CP2|| 15 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (14345) - || 1985 PO || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (14346) Zhilyaev || 1985 QG5|| 23 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (14347) - || 1985 RL4|| 11 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (14348) - || 1985 UO3|| 20 oktober 1985 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (14349) Nikitamikhalkov || 1985 UQ4|| 22 oktober 1985 || L. V. Zhuravleva
|-
| (14350) - || 1985 VA1|| 1 november 1985 || R. M. West
|-
| (14351) - || 1986 RF3|| 6 september 1986 || E. Bowell
|-
| (14352) - || 1987 DK6|| 23 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (14353) - || 1987 DN6|| 23 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (14354) Kolesnikov || 1987 QX7|| 21 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (14355) - || 1987 SL5|| 30 september 1987 || P. Jensen
|-
| (14356) - || 1987 SF6|| 21 september 1987 || Z. Vávrová
|-
| (14357) - || 1987 UR || 22 oktober 1987 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (14358) - || 1988 BY3|| 19 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (14359) - || 1988 CU1|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (14360) Ipatov || 1988 CV4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (14361) Boscovich || 1988 DE || 17 februari 1988 || Osservatorio San Vittore
|-
| (14362) - || 1988 MH || 16 juni 1988 || E. F. Helin
|-
| (14363) - || 1988 RB2|| 8 september 1988 || A. Mrkos
|-
| (14364) - || 1988 RM2|| 8 september 1988 || P. Jensen
|-
| (14365) Jeanpaul || 1988 RZ2|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (14366) Wilhelmraabe || 1988 RX3|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (14367) Hippokrates || 1988 RY3|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (14368) - || 1988 TK || 3 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14369) - || 1988 UV || 18 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14370) - || 1988 VR2|| 12 november 1988 || E. F. Helin
|-
| (14371) - || 1988 XX2|| 12 december 1988 || P. Jensen
|-
| (14372) Paulgerhardt || 1989 AD6|| 9 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (14373) - || 1989 LT || 3 juni 1989 || E. F. Helin
|-
| (14374) - || 1989 SA || 21 september 1989 || R. H. McNaught
|-
| (14375) - || 1989 SU || 29 september 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14376) - || 1989 ST10|| 28 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (14377) - || 1989 TX2|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (14378) - || 1989 TA16|| 4 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (14379) - || 1989 UM4|| 22 oktober 1989 || A. Mrkos
|-
| (14380) - || 1989 UC6|| 30 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (14381) - || 1990 CE || 1 februari 1990 || A. Sugie
|-
| (14382) Woszczyk || 1990 ES6|| 2 maart 1990 || H. Debehogne
|-
| (14383) - || 1990 OY3|| 27 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (14384) - || 1990 OH4|| 24 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (14385) - || 1990 QG1|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (14386) - || 1990 QN2|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (14387) - || 1990 QE5|| 25 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (14388) - || 1990 QO5|| 29 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (14389) - || 1990 QR5|| 26 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (14390) - || 1990 QP10|| 26 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (14391) - || 1990 RE2|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (14392) - || 1990 RS6|| 11 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (14393) - || 1990 SX6|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (14394) - || 1990 SP15|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (14395) Tommorgan || 1990 TN3|| 15 oktober 1990 || E. F. Helin
|-
| (14396) - || 1990 UX4|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (14397) - || 1990 VS4|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (14398) - || 1990 VT6|| 14 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (14399) - || 1990 WN4|| 16 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (14400) Baudot || 1990 WO4|| 16 november 1990 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten